Микроволокно () — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров. Микроволокно используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов. Может быть использована в производстве одежды, обивке, в промышленных фильтрах, в уборочной продукции.

Материал 
Микроволокно изготавливается из волокна размером менее 1 денье, волокна объединяются для формирования пряжи. Современная нить микроволокна при длине в 100 000 метров весит всего 6 граммов.

История 
Производство сверхтонкого волокна (менее 0,7 денье) началось в конце 1950 года с использованием технологии кручения нити из расплавленной массы. Микроволокно было разработано в Японии в 1976 году.

Производство 
В производстве микроволокна используют полиамид и полиэфиры. Полиамидная нить заранее подготавливается — ей придают звёздообразную форму. Затем подготовленную полиамидную нить опускают в расплавленный полиэфир, пропускают через тончайшие отверстия и затем охлаждают. После охлаждения нити полиэфира отделяются от полиамидной основы и отправляются на производство ткани.

Технология 
Производство микроволокна — высокоточный процесс, поскольку необходимо получить полимерную нить с диаметром в одну десятую или даже в сотые доли миллиметра. Для производства микроволокна используются экструдеры (от лат. extrudo — выдавливать). Экструдер — это машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём продавливания через профилирующий инструмент (т. н. экструзионную головку), сечение которого соответствует конфигурации изделия. Процесс переработки материалов в экструдере называется экструзией.

Поскольку в последнее время микроволокно выдавливают в форме двойной нити (внутренняя полиамидная «звёздочка» и внешний полиэстеровый контур), технология его производства ещё более усложнилась. На выходе из экструдера охлаждение двойной нити водой приводит к отделению полиамидной и полиэстеровой составляющих нити, в результате чего каждая микронить имеет очень высокую площадь микрозазоров, что и приводит к высокой впитывающей способности ткани.

Конечное качество микроволокна зависит от геометрических параметров нитей, конуса сжатия в экструдере и температурного режима и др.

Свойства микроволокна 
Микроволокно обладает высокой устойчивостью, у него богатая палитра ярких оттенков, эта ткань полностью поддается стирке. Ткани из микроволокна обладают повышенной впитывающей способностью благодаря очень малому диаметру сечения нити (ткань получается более «губчатой»).

Подходит для производства мягкой мебели.
 не оставляет после себя волокон
 не линяет
 не скатывается
 жидкости не проникают внутрь волокна
 впитывает гораздо больше воды, чем обычная ткань
 быстро высыхает после стирки

Применяется для производства одежды. Ткань для одежды из микроволокна благодаря «губчатости» обладает способностью хорошо сохранять тепло, при этом одежда может быть более лёгкой и тонкой по сравнению с другими тканями.

Недостатки 
 Так как в основе микроволокна лежит полиэстеровая нить, его не рекомендуется сушить на батареях, гладить или подвергать тепловой обработке.
 После накопления достаточного количества жира в полотне из микрофибры оно полностью утрачивает способность впитывать воду.

Использование 
Техническое микроволокно применяется в товарах для уборки. Благодаря способности удалять жир и пыль без химических средств были созданы салфетки, позволяющие мыть посуду и протирать поверхности, сохраняя чистоту дома. А благодаря способности эффективно впитывать воду из микроволокна делают коврики в ванную и прихожую.

Примечания 

Уборка
Ткани